Деландр (значения):

Фамилия 
 Деландр, Анри Александр (1853—1948) — французский астроном.

Топонимы 
 Деландр — кратер на видимой стороне Луны.

См. также 
 Деланд
 Деланда